Leyre bezeichnet folgende Begriffe:

 Küstenfluss in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich – auch Eyre genannt
 Bergrücken in Navarra, Nordspanien – Sierra de Leyre
 Kloster am Fuße der Sierre de Leyre – Kloster San Salvador de Leyre